Ingram puede referirse a:

Lugares
Ingram se llaman los lugares
 Ingram (California), Mendocino County, California, Estados Unidos
 Ingram (Northumberland), Inglaterra 
 Ingram (Pensilvania), Allegheny County, Pensilvania, Estados Unidos
 Ingram (Texas), Kerr County, Texas, Estados Unidos
 Ingram (Wisconsin), Rusk County, Wisconsin, Estados Unidos
 Ingram's Hall, una casa en Shrewsbury School

Apellidos
Ingram están los apellidos de personas siguientes:
 Ingram (Franko) 
 Adam Ingram (político SNP), político de la Scottish National Party, Gran Bretaña
 Adam Ingram (político Labour) (Adam Paterson Ingram), político de la Labour Party, Gran Bretaña 
 Andrew B. Ingram, escritor
 Bill Ingram (William A. "Bill" Ingram) (1898–1943) 
 Bruce Ingram, Sir Bruce Ingram
 Charles Ingram (actor)
 Charles Ingram (Participante de concurso)
 Clint Ingram (*1983) 
 Collingwood Ingram (1880–1981)
 Dan Ingram (Daniel Trombley "Dan" Ingram)
 Dave Ingram (Dave Bjerregaard Ingram), músico
 David Ingram (*1941), botánico británico
 E. Snapper Ingram (Ebenezer Snapper Ingram) (1884–1966) 
 Erskine Bronson Ingram (1931-1995), US multimillonario
 Eunice Ingram, médico
 Frank Ingram (1907-1985), jugador de hockey sobre hielo canadiense 
 George Morby Ingram (1889–1961) 
 Gordon Ingram (Gordon B. Ingram) 
 Herbert Ingram, Herbert Ingram (2nd Baronet) (Sir Herbert Ingram, 2nd Baronet) (1811-1860) 
 Herbert Ingram (3rd Baronet) (Sir Herbert Ingram, 3rd Baronet) 
 Herbert Ingram (4th Baronet) (Sir James Herbert Charles Ingram, 4th Baronet) (*1966) 
 Jack Ingram (NASCAR) (* 1936)
 Jack Ingram (actor) (1902–1969)
 Jack Ingram (músico)
 James Ingram, James Ingram (músico)  (*1956), un cantante estadounidense de soul y R&B. 
 James Ingram (Economista) 
 James Ingram (escritor)
 Jay Ingram (*1945)
 Joe McCoy Ingram (Joel McCoy Ingram) (*1931)
 John Ingram (Jesuit) (1565–1594), un jesuito inglés y mártir
 John Ingram (corredor de moto) (* 1977)
 John Ingram McMorran, (1889–2003)
 John Kells Ingram (1823–1907), era un poeta irlandés y sabio. 
 John 'Jack' Ingram (1894–1957)
 John Henry Ingram, escritor
 John R. Ingram, director de la Micro, Inc. (Santa Ana, CA, USA) 
 John W. Ingram, presidente de la Chicago, Rock Island and Pacific Railway de 1971 hasta 1974
 Jonas Howard Ingram (1886–1952)
 Kathleen Barry Ingram
 Luther Ingram (1937–2007), un cantante estadounidense de soul y R&B. 
 Malcolm Ingram (* 1968),
 Margaret Emily Ingram (*1915 )
 Mark Ingram senior (*1965)
 Mark Ingram junior (*1989) 
 Martha Rivers Ingram (*1935), Multimillonaria
 Nicholas Ingram (Nicholas Lee Ingram) (1964–1995) era ejecutado en Georgia con la silla eléctrica.
 Orrin H. Ingram I (Orrin Henry Ingram), Fundador del Ingram Industries
 Orrin H. Ingram II
 Orrin H. Ingram III
 Osmond Ingram (Osmond Kelly Ingram) (1887–1917) 
 Paul Ingram
 Peter Ingram (Peter John Ingram) (*1978)
 Rex Ingram, Rex Ingram (director) (1892–1950)
 Rex Ingram (Schauspieler) (1895–1969)
 Richard Ingrams, periodista británico
 Thomas Ingram (Physiker)
 Thomas Allan Ingram, escritor
 Thomas Ingram (deportista) (um 1790)
 Thomas Ingram (político)
 Tom Ingram (electrónica)
 Tom Ingram (gerencia)
 Tom Ingram (CISCO)
 Vernon Ingram, Biólogo
 Sir William Ingram, William Ingram (Sir William James Ingram, 1st Baronet) (1847-1924. 
 William Ayerst Ingram (1855−1913), un pintor escocés

Nombres 
Ingram están los nombres de personas siguientes:
 Ingram Bywater, (1840-1914) fue un filólogo clásico inglés.
 Ingram Crockett (1856-1936)
 Ingram Frizer (†1627), asesino del dramaturgo Christopher Marlowe (†1593)
 Ingram Hartinger, escritor
 Ingram Macklin Stainback (* 1883-1961
 Ingram Schulze-Neick, médico
 Ingram Macklin Stainback (1883-1961)
 Ingram Wilcox (*1944)

Objetos 
Ingram están los nombres de objetos siguientes:
 Ingram MAC-10, una subfusil
 Captain John Ingram, una clase de rosas
 AV-98 Ingram, un tipo de robots en el universo ficticio Patlabor .
 Ingram Icterometer, instrumento quirúrgico para el tratamiento de la hepatitis. 
 6285 Ingram, ein Asteroid

Organizaciones 
 Ingram Industries, una corporación americana de EE.UU. grande y sus filiales 
 Ingram Barge Company, una empresa de viaje de barco de flujo
 Ingram Micro, un distribuidor para tecnología de información y de comunicación
 Ingram Book Group, un mayorista de libro

Otro
 Parábola de Ingram La parábola de Ingram, teoría sobre los efectos sociopolíticos del libre comercio.
 Método de Ingram El método de Ingram, una forma de aplicar un tratamiento cutáneo en la psoriasis.